Radim ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Radim u Kolína, Gemeinde im Okres Kolín
Radim u Jičína, Gemeinde im Okres Jičín
Radim, Ortsteil von Brantice, Okres Bruntál
Radim (Luže), Ortsteil von Luže, Okres Chrudim